Villarroya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarroya de la Sierra (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villarroya (kommun i Spanien), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Spanienförgreningar